Prabuty est le nom :
 de la gmina de Prabuty, dans le powiat de Kwidzyn, dans la voïvodie de Poméranie
 de la ville de Prabuty, chef-lieu de cette gmina
 du village de Prabuty, dans la voïvodie de Mazovie